Kasatschje (Казачье) ist ein russischer Ortsname:
 Kasatschje (Sacha) in der Republik Sacha (Jakutien)
 Kasatschje (Kaliningrad, Osjorsk), untergegangener Ort im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, bis 1950: Piontken, 1938 bis 1950 Waldkerme, und auch Lindenhof (Sägewerk), Kreis Darkehmen (1938 bis 1945: Kreis Angerapp), Ostpreußen